Евгений Панченко:
 Панченко, Евгений Иванович (1927—2014) — советский генерал-лейтенант, лауреат Государственной премии СССР.
 Панченко, Евгений Михайлович (род. 1974) — российский футболист, вратарь.